Де Бур () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 де Бур, Виллем (1885—1962) — нидерландско-швейцарский скрипач, композитор и музыкальный педагог.
 де Бур, Йоханнес (1897—1986) — генерал-лейтенант вермахта.
 де Бур, Лаура (род. 1983) — нидерландская актриса.
 де Бур, Питер (род. 1971) — новозеландский кёрлингист.
 де Бур, Рональд (род. 1970) — нидерландский футболист.
 
 де Бур, Юрий Львович (1887—1949) — российский, советский и латвийский актёр.